Łuniоwka () – nazwa kilku toponimów w Rosji

 Łuniowka – wieś w obwodzie orłowskim
 Łuniowka – wieś w obwodzie pskowskim

Zobacz też 
 Łuniewka
 Łunowo – dawna wieś na wyspie Wolin
 Łunochod – radziecki łazik przeznaczony do badań Księżyca

Strony ujednoznaczniające